Хорошилово — название населённых пунктов.

Россия 
 Хорошилово — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Хорошилово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Хорошилово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Хорошилово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Хорошилово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Хорошилово — село в Краснодонском районе Луганской области.